est le premier album studio du groupe de Metalcore Américain Forever Is Forgotten.

L'album est sorti au cours de l'année 2003 sous le label Pinnacle Entertainment.

Composition 

 Christopher Lopez : Chant
 Justin Cota : Chant, Guitare
 Evan Soltes : Guitare
 Jim Becker : Chant, Basse
 Scott Giese : Batterie

Liste des morceaux 

 Oh Baby Pretty Car Crash
 Dying Beautiful
 Architecture Is Still Burning
 I'm Glad You're Dead
 Goodnight Sweet Prince
 Forfeiture Of Thumbs
 Tied To A Strangers Hand
 Choking On
 Destroying Lifetime Of Innocent
 Nostradamus Would Have Wanted It This Way

Album de Forever Is Forgotten
Album musical sorti en 2003